Estampació litogràfica, 
 Estampació o gravat, tècnica d'impressió
 Estampació de xapa, tècnica de transformació de xapa metàl·lica per embotició